Robertson eller Robertsson kan syfta på:

 Robertsson (ätt) – en svensk adelsätt 231
 Poynting-Robertsoneffekten – astronomiskt fenomen

Personer
 Robertson – ett efternamn samt personer med namnet
 Robertson (auktor) – en  auktorsförkortning för flera personer

Personer med förnamnet
 Robertson Davies (1913-1995) kanadensisk författare

Geografi

Antarktis 

 Robertson Island, 
 Robertson Islands, 
 Robertson (udde), 
 Mac. Robertson Land – ett landområde

Australien 

 Robertson (ort i Australien, New South Wales), Wingecarribee, 
 Robertson (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

Indien

 Robertson Pet, stad i delstaten Karnataka

Liberia 

 Robertsport (regionhuvudort), Grand Cape Mount County,

Sydafrika 

 Robertson, Sydafrika, ort, Västra Kapprovinsen, Cape Winelands District Municipality,

Se även
 Robertson County – flera countyn i USA

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar